Lon Gisland EP é um EP da banda Beirut que sucede o elogiado álbum Gulag Orkestar. É o primeiro álbum que Zach Condon gravou com sua banda ao vivo.

Faixas

EP de 2007
Lon Gisland